Кагановичский район — название ряда районов в бывшем СССР.

Россия 
 Районы городов
 Кагановичский район Воронежа
 Кагановичский район Горького
 Кагановичский район Краснодара
 Кагановичский район Красноярска
 Кагановичский район — название Железнодорожного района Новосибирска в 1936—1957 годах
 Кагановичский район — название Дзержинского района Перми до 1957 года
 Кагановичский район Свердловска
 Кагановичский район Ставрополя
 Районы краёв и областей
 Кагановичский район (Амурская область) — название Октябрьского района до 1957 года
 Кагановичский район (Краснодарский край) — название Калининского района в 1934—1957 годах
 Кагановичский район (Омская область) — существовал в 1937—1953 годах
 Кагановичский район (Сталинградская область) — название Суровикинского района до 1957 года

Казахстан 
 Кагановический район — прежнее название Турксибского района города Алматы.
 Кагановичский район (Павлодарская область) — название Аксуского района в 1938—1957 годах

Другие союзные республики 
 Кагановичский район (Баку) — упразднён в 1955 году
 Кагановичский район (Ворошиловградская область) — название Попаснянского района до 1944 года
 Кагановичский район (Киевская область) — название Полесского района до 1957 года
 Кагановичский район (Минск) — название Октябрьского района в 1938—1957 годах
 Кагановичский район (Ферганская область) — название Узбекистанского района до 1957 года
 Кагановичский район (Фрунзенская область) — название Сокулукского района в 1935—1957 годах
 Кагановичский район (Чарджоуская область) — существовал в 1935—1956 годах